Lázár, keresztnév
 Lázár, családnév